Дёжкин — фамилия.

Известные носители 
 Дёжкин, Борис Петрович (1914—1992) — советский режиссёр-мультипликатор, художник-постановщик, художник и сценарист.
 Дёжкин, Вадим Васильевич (1930—2010) — учёный-охотовед, доктор биологических наук.
 Дёжкин, Сергей Борисович (1939—2000) — советский художник-мультипликатор.